Посёлок Леспромхоза — название населённых пунктов в России:
 Леспромхоза — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Леспромхоза — посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Леспромхоза — посёлок в Шатурском районе Московской области.

 Леспромхоза — посёлок в Рославльском районе Смоленской области.
Леспромхоза — до 2009 г. название посёлка Сосновый Бор в городском округе Подольск Московской области.